Bruno Godeau, né à Tubize le , est un joueur de football belge. Il évolue actuellement à La Gantoise comme défenseur latéral gauche ou défenseur central.

Carrière 

Bruno Godeau s'affilie à six ans au Royal Scup Dieleghem Jette, un petit club de la banlieue bruxelloise. En 2000, il est repéré par des recruteurs du Sporting Anderlecht et rejoint le club mauve et blanc. De 2004 à 2006, il passe deux ans en Hongrie, où il joue pour les équipes de jeunes du MTK Budapest FC, le grand club de la capitale. De retour en Belgique, il termine sa formation à Anderlecht et intègre le noyau A en 2012.

Le , il est prêté avec option d'achat au SV Zulte Waregem en même temps que son équipier Bryan Verboom. Il joue son premier match le  contre Lokeren et dispose de peu de temps de jeu au cours du premier tour. Après la trêve hivernale, il s'affirme au fil des semaines comme un titulaire en défense, soit sur le flanc gauche, soit dans l'axe. Il termine la saison avec vingt rencontres disputées et une place de vice-champion de Belgique. En avril, le club lève l'option d'achat et il s'engage avec Zulte Waregem jusqu'en 2017. Le , il joue son premier match européen à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven, au cours duquel il inscrit un but contre son camp dans les arrêts de jeu.

Statistiques

Annexes

Notes

Références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1992
Naissance à Tubize
Footballeur belge
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du KV Ostende
Joueur du Royal Excel Mouscron
Joueur du KAA La Gantoise